Вітрі́-ан-Шаролле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 65 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 423 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1146,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вітрі-ан-Шаролле на сайті французького Національного інституту географії
 Вітрі-ан-Шаролле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітрі-ан-Шаролле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітрі-ан-Шаролле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітрі-ан-Шаролле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара